Олег Михайлович Сыроквашко (; 3 августа 1961, Минск, БССР, СССР — 16 июля 2016, Брест, Белоруссия) — советский и белорусский футболист, игравший на позиции вратаря, и футбольный тренер.

Карьера

Карьера игрока 
Начинал играть в футбол в минских командах «Торпедо» и «Буревестник». В 1981—1986 годах играл за брестское «Динамо». В 1987 году был приглашён в главную команду республики — «Динамо» (Минск), но не смог пробиться в основной состав, вытеснить Сацункевича и Курбыко на следующий год вернулся в Брест. 7 мая 1988 года защищал ворота брестской команды в товарищеской игре против сборной СССР, в которой представители второй лиги сенсационно победили 1:0. Сыграл более 150 матчей за брестскую команду.

После распада СССР вратарь сменил несколько клубов, в том числе выступал в высших лигах Узбекистана и Белоруссии и в одном из низших дивизионов чемпионата Польши. Завершил игровую карьеру в 1997 году в возрасте 36 лет.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру в 1999 году, возглавив клуб «Пружаны». В дальнейшем много лет работал тренером вратарей брестского «Динамо», а в конце сезона-2003 в течение одиннадцати матчей исполнял обязанности главного тренера клуба, когда ушли начальник команды, президент клуба, главный тренер. Также работал с другими клубами Белоруссии и входил в тренерский штаб молодёжной и олимпийской сборной страны.

Умер после продолжительной болезни, до последних дней работая с вратарями в Бресте.

Примечания

Ссылки 
 
 teams.by

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Кобрин»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Динамо-Брест»